Název Královská lípa nese několik významných a památných stromů:

 Královská lípa (Klokočov) – okres Havlíčkův Brod (také známa jako Klokočovská lípa)
 Královská lípa (Kozlov) – okres Karlovy Vary (také známa jako Kozlovská lípa)
 Královská lípa (Ledčice) – okres Mělník (vysazena před ZŠ 8. dubna 1908 k jubilejnímu šedesátiletí panování císaře Františka Josefa I.)
 Královská lípa (Druhanice) – okres Kutná Hora (část obce Chotusice, také známa jako Vladislavova lípa)
 Královská lípa (Beroun) – okres Beroun (také známa jako Amáliina lípa, vysazena 8. dubna 2005, darována nizozemským Rijswijkem)